Transdanubien (lat. jenseits der Donau) steht für:
 Transdanubien, eine Region in Ungarn
 Dobrudscha, eine Landschaft in Rumänien und Bulgarien

 in Wien umgangssprachlich die beiden nordöstlich der Donau liegenden Bezirke, siehe Donaustadt und Floridsdorf